Fraise Tagada, un produit de la marque Haribo.
 Tagada Jones, un groupe de punk breton formé fin 1993.

Voir aussi 
 Tagada l'onomatopée du galop d'un cheval.